Die 7. Handball-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 26. Februar bis zum 8. März 1970 in Frankreich statt. Insgesamt nahmen 16 Mannschaften am Turnier teil. Den Weltmeistertitel sicherte sich Rumänien, das sich im Finale mit 13:12 nach der zweiten Verlängerung gegen die Mannschaft der DDR durchsetzen konnte. Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland belegte am Ende den fünften Platz.

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die Mannschaften in vier Gruppen mit jeweils vier Teams gegeneinander an. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde, die Drittplatzierten spielten in einer Gruppe um die Plätze 9 bis 12, die Viertplatzierten schieden aus.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsrunde 9–12 in Paris 
Die drittplatzierten Mannschaften der Vorrunde spielten in einer zweiten Gruppenphase um die Plätze 9 bis 12.

Hauptrunde 
Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Vorrundengruppe erreichten die Hauptrunde, die als Viertelfinale ausgetragen wurde. Dabei spielten die Teams aus den Gruppen A und C bzw. B und D in Überkreuzspielen (Zweiter der einen Gruppe gegen Sieger der anderen Gruppe) gegeneinander. Die jeweiligen Sieger erreichten das Halbfinale, die Verlierer spielten in der Platzierungsrunde um die Plätze 5 bis 8.

Viertelfinale

Platzierungsrunde

Platzierungsrunde Plätze 5–8

Spiel um Platz 7 in Paris

Spiel um Platz 5 in Paris

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3 in Paris

Finale in Paris

Abschlussplatzierungen

Statistiken

Torschützen

Aufgebote

Medaillengewinner

5. Platz: Bundesrepublik Deutschland 

Trainer: Werner Vick

Weblinks 
 Statistik zur Handball-WM 1970 (PDF-Datei; 95 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1970

Manner 1970
Handballveranstaltung 1970
Weltmeisterschaft Manner 1970